Saad steht für:
 Saad Group, saudi-arabischer Mischkonzern

Saad ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulrahman Saad, katarischer Basketballspieler
 Brandon Saad (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Elias Saad (* 1999), deutscher Fußball- und Futsalnationalspieler
 Fadi Saad (* 1979), deutsch-palästinensischer Streetworker
 Falah Saad (* 1971), irakischer Fußballschiedsrichter
 Habib Pacha es-Saad (1867–1942), libanesischer Staatspräsident (1934–1936)
 Jaafar Mohammed Saad († 2015), jemenitischer Politiker und General
 Magdi Saad (1954–2011), ägyptischer Squashspieler und -trainer
 Margit Saad (* 1929), französische Schauspielerin und Regisseurin
 Meshari Suroor Saad (* 1987), kuwaitischer Kugelstoßer
 Ouhadi Saad (* 1996), marokkanischer Hammerwerfer
 Pedro Saad (1909–1982), ecuadorianischer Politiker
 Roberto Saad (* 1961), argentinischer Tennisspieler
 Salem Saad (1978–2009), emiratischer Fußballspieler
 Soony Saad (* 1992), libanesischer Fußballspieler
 Yousef Saad (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker

Vorname:
 Saad El-Haddad alias Baba Saad (* 1985), deutscher Rapper
 Saad Hariri (* 1970), libanesischer Unternehmer und Politiker 

SAAD steht als Abkürzung für:
 System Administrator Appreciation Day

Abkürzung